Битва у Вадимонского озера:

 Битва у Вадимонского озера — в 310 году до н. э., римляне против этрусков
 Битва у Вадимонского озера — в 283 году до н. э., римляне против этрусков и галльских племён